Sittenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Sittenberg (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Sittenberg (Gemeinde Klein Sankt Paul), Ortschaft der Gemeinde Klein Sankt Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Sittenberg (Gemeinde Klein Sankt Paul), Katastralgemeinde der Gemeinde Klein Sankt Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sittenberg (Gemeinde Golling), Ortschaft der Gemeinde Golling an der Erlauf, Bezirk Melk, Niederösterreich